Kerk van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Axel)
 Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Hoek)
Kerk van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Vrouwenpolder)
 Kerk van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Zaamslag)

Zie ook
 Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (kerkgenootschap)